

События 

 Гибель Лулаха, пасынка Макбета.
 Кардиналы-реформаторы на соборе в Сиене избрали папой Жерара де Шеврона (интронизирован на папский престол 24 января 1059 под именем Николая II).
 Болеслав II Смелый (1039—1081) стал князем Польши.
 Исаак Комнин осуществил конфискацию части земель у византийской аристократии и монастырей.
 Смещение и ссылка византийским императором Исааком Комнином константинопольского патриарха Михаила Кирулария.
 Алп-Арслан подавил мятеж Ибрагима Яннала против султана Тогрул-бека.
 Князь Изяслав Ярославич победил голядь .

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1058 году
 Абу Хамид аль-Газали
 Вильгельм, граф д’Э

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1058 году
 Стефан IX (X), папа римский
 Абу-ль-Аля аль-Маарри
 Казимир I
 Абдуллах ибн Ясин

См. также

Примечания